Aldo Zenhäusern, né le  à Viège en Suisse et mort le  à Brigue également en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il est le père de Gerd Zenhäusern, également hockeyeur professionnel.

Carrière 
En LNA, il joue jusqu'en 1975 avec le HC Viège avant de rejoindre le HC Bienne avec qui il devient champion suisse en 1978. En 1983, il part pour le HC Lugano avant de revenir en Valais en 1985 au HC Sierre jusqu'à sa retraite sportive en 1988. Il meurt subitement le matin du .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 1973-1974 || HC Viège || LNA ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1974-1975 || HC Viège || LNA ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1975-1976 || HC Bienne || LNA ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1976-1977 || HC Bienne || LNA ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1977-1978 || HC Bienne || LNA ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1978-1979 || HC Bienne || LNA ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1979-1980 || HC Bienne || LNA ||  || 4 || 9 || 13 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1980-1981 || HC Bienne || LNA ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1981-1982 || HC Lugano || LNB ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1982-1983 || HC Lugano || LNA || 36 || 7 || 3 || 10 ||  || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || HC Lugano || LNA || 37 || 3 || 9 || 12 ||  || - || - || - || - || -
|-
| 1984-1985 || HC Sierre || LNB ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1985-1986 || HC Sierre || LNA || 32 || 6 || 9 || 15 || 22 || 4 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 1986-1987 || HC Sierre || LNA || 35 || 2 || 8 || 10 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || HC Sierre || LNA || 35 || 3 || 7 || 10 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || HC Sierre || LNB || 36 || 3 || 20 || 23 || 24 || 10 || 3 || 3 || 6 || 20
|-
| 1989-1990 || HC Sierre || LNB || 33 || 3 || 10 || 13 || 48 || 10 || 1 || 1 || 2 || 0

Internationales 

| 1974 || Championnat du monde C || 7 || 1 || 4 || 5 || 4 || 
|-
| 1975 || Championnat du monde B || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || 
|-
| 1976 || Jeux olympiques || 6 || 1 || 0 || 1 || 0 ||  groupe B
|-
| 1976 || Championnat du monde B || 7 || 0 || 3 || 3 || 2 || 
|-
| 1977 || Championnat du monde B || 8 || 0 || 0 || 0 || 12 || 
|-
| 1978 || Championnat du monde B || 7 || 2 || 3 || 5 || 4 || 
|-
| 1979 || Championnat du monde B || 6 || 0 || 1 || 1 || 6 ||

Références

Bibliographie 
 

Naissance en août 1951
Naissance à Viège
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif valaisan
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Lugano
Décès en janvier 2012
Décès dans le canton du Valais
Décès à 60 ans
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Défenseur de hockey sur glace